

Dans la Bible 
Dans la Bible, le terme Abba est utilisé pour signifier le titre de « Père » :
 Jésus s'est adressé à Dieu, son Père, en utilisant le terme Abba ;

 les personnes qui ont été adoptées par Dieu pour en devenir ses fils et ses filles utilisent aussi le terme Abba.

Saint chrétien 
Abba (), Agabbas ou Agabus l'ismaélite, d’origine arabe, fut converti par le moine Maroze et se retira au désert auprès de saint Eusèbe le Syrien ; fêté le .

Patronyme 

 Aziza Abba, femme politique marocaine ;
 Bérangère Abba (1976-), femme politique française ;
 Dimi Mint Abba (1958-2011), chanteuse mauritanienne ;
 Giuseppe Cesare Abba (1838-1910), écrivain italien et patriote garibaldien ;
 Marta Abba (1900-1988), actrice italienne ;
 Silvano Abba (1911-1942), pentathlonien italien.

Sigle, acronyme et palindrome 
ABBA peut désigner :
 ABBA (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid), groupe suédois de pop musique ;
 ABBA, troisième album du groupe éponyme.

A.B.B.A. peut désigner :
 A.B.B.A. (ASBL des Brevets B de l'ADEPS), club de voile belge fondé en 1980.

Autres 
 Abba, une ville de la République centrafricaine
 Abba Seafood, entreprise suédoise
 ABBA (ou 0110) est le début de la Suite de Prouhet-Thue-Morse

Notes et références